Obi, un dels rius més grans de la Sibèria occidental i el quart més llarg de Rússia
 Obi, al Japó, faixa de tela ampla que subjecta el quimono al cos
 Obi, recipient de pedra o de fusta, soca buidada o clot fet a terra